Colony puede referirse a:
 Colony,  álbum de la banda sueca de death metal melódico, In Flames.
 Colony, episodio de la serie de televisión The X-Files.
 Colony, pueblo ubicado en el condado de Cullman en el estado estadounidense de Alabama.
 Colony, ciudad ubicada en el de condado de Anderson en el estado estadounidense de Kansas.
 Colony, pueblo ubicado en el condado de Washita en el estado estadounidense de Oklahoma.
 Colony, serie de televisión.